Burlakow bzw. Burlakov ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Anatoljewitsch Burlakow (1963–2011), russischer Manager
 Juri Iljitsch Burlakow (* 1960), sowjetisch-schweizerischer Skilangläufer
 Matwei Prokopjewitsch Burlakow (1935–2011), russischer Generaloberst
 Vladimir Burlakov (* 1987), deutsch-russischer Schauspieler